Євна (Єва) Полоцька (? — 1344 рік ) — третя дружина великого князя литовського Гедиміна.

Біографія 
Євну згадують тільки у «Хроніці Биховця», а також у пізніх і місцями сумнівної якості джерелах. Історики мають сумніви в існуванні Євни, але нові видання вказують на неї як засновницю роду Гедиміновичів. 

Кількість дружин Гедиміна дискусійна. Равданський рукопис (фальсифікат Т. Нарбута) називає три дружини: Віду з Курляндії, Ольгу зі Смоленська і «Євну або Єву, також княжну руську, дочку Івана Всеволодовича, Полоцького князя, брата Ольги, померлої дружини Гедиміна»  (у «Хроніці Биховця» про походження Євни не вказується). Деякі історики вважають, що в Гедиміна були дві дружини, одна з місцевих язичників і Євна, православна. Стівен Роввел вважає, що в Гедиміна була тільки одна дружина, княжна з язичників, так як шлюб з польською або руською княжною повинні були засвідчити сучасні джерела. На думку Я. Тенговського, Євна була литовського походження і єдиною дружиною Гедиміна, який одружився з нею ще до зайнятися великокнязівського престолу.

За легендою, Євна заснувала православний чоловічий Євьеський Успенський монастир, що припинив своє функціонування лише в 1806 році.

Євна уособлювала собою гарантію порядку спадкування великокнязівського престолу, встановленого Гедиміна. Згідно з його волею, титул великого князя литовського отримав його молодший син Явнут. За «Хронікою Биховця», незабаром по смерті Євни («bo kniahinia Jewna umerla»), брати Ольгерд і Кейстут незадоволені Явнутом, що залишився наступником Гедиміна, скинули того з престолу взимку 1345 року у Вільно. Цей епізод інтерпретують так, ніби Явнут був під опікою матері. Якщо інтерпретація вірна, це свідчить про впливовість Евни.

Родина 
Євна народила Гедиміна нього чотирнадцять дітей (вісім синів та шість дочок):
 Монтвид,
 Наримунт,
 Ольгерд,
 Явнут,
 Кейстут,
 Коріят,
 Любарт,
 Вітовт
 Елізабет (дружина Плоцького князя Вацлава),
 Марія (дружина великого князя Тверського Дмитра Михайловича Грізні Очі),
 Альдона (дружина польського короля Казимира III),
 Євфимія (дружина галицько-волинського князя Юрія II Болеслава),
 Олена (дружину Звенигородського князя Андрія Мстиславича),
 Анастасія (Айгуста) (дружину великого московського князя Семена Івановича Гордого) .

Примітки

Посилання

Література 
 

Великі княгині Литовські